Kotwa bezeichnet zwei Kleinstädte: 
 Kotwa (Varanasi), Distrikt Varanasi, Bundesstaat Uttar Pradesh, Indien
 Kotwa (Mudzi), Distrikt Mudzi, Provinz Mashonaland East, Simbabwe